La parella formada per les txeques Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková eren les defensores del títol.

Siniaková, la russa Veronika Kudermetova, l'estatunidenca Coco Gauff, la belga Elise Mertens, la canadenca Gabriela Dabrowski, la ucraïnesa Lyudmyla Kichenok, la xinesa Yang Zhaoxuan, la francesa Kristina Mladenovic, l'estatunidenca Desirae Krawczyk i la neerlandesa Demi Schuurs lluitaven pel número 1 del rànquing de dobles femenins.

Aquest fou el darrer torneig de Grand Slam que va disputar l'índia Sania Mirza, anterior número 1 del rànquing i guanyadora de tres títols de Grand Slam, un d'ells de l'Open d'Austràlia.

La parella txeca formada per Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková van retenir el títol i el setè títol de Grand Slam juntes. Van demostrar novament el seu domini en els torneigs importants amb la 24a victòria consecutiva en torneigs de Grand Slam, un total de quatre títols de Grand Slam consecutius en els quals han participat. En la final van derrotar les japoneses Shuko Aoyama i Ena Shibahara, que debutaven en una final de Grand Slam.

Caps de sèrie 

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (campiones)
  Coco Gauff /  Jessica Pegula (semifinals)
  Gabriela Dabrowski /  Giuliana Olmos (3a ronda)
  Storm Hunter /  Elise Mertens (quarts de final)
  Lyudmyla Kichenok /  Jeļena Ostapenko (1a ronda)
  Desirae Krawczyk /  Demi Schuurs (quarts de final)
  Beatriz Haddad Maia /  Zhang Shuai (2a ronda)
  Anna Danilina /  Sania Mirza (2a ronda)

  Nicole Melichar-Martinez /  Ellen Perez (2a ronda)
  Shuko Aoyama /  Ena Shibahara (final)
  Chan Hao-ching /  Yang Zhaoxuan (quarts de final)
  Asia Muhammad /  Taylor Townsend (2a ronda)
  Kirsten Flipkens /  Laura Siegemund (1a ronda)
  Alicja Rosolska /  Erin Routliffe (1a ronda)
  Caty McNally /  Luisa Stefani (renúncia)
  Miyu Kato /  Aldila Sutjiadi (3a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre 

2023
Competicions tennístiques del 2023